Подорож Елейни (, Мадзьо но Табітабі) — ранобе за авторством Сіраїсі Дзьоґі та засновані на ньому манґа від Нанао Іцукі та аніме режисера Кубоока Тосіюкі. Головна героїня — молода, але вже могутня відьма на ім'я Елейна, яка розпочала подорож крізь безліч міст та країн.

Перелік персонажів 
Елейна (, Іреїна) — молода відьма, яка вирішила влаштувати подорож як героїня її улюбленої книги дитинства, відьма на ім'я Ніке. Відьомське ім'я Елейни — Відьма попелу

 Сею — Хондо Каеде

Флан (, Фуран) — вчителька Елейни, що навчала її магії. Відьомське ім'я — Відьма зоряного пилу.

 Сею — Ханадзава Кана

Сая (, Сая) — дівчинка-відьма, дуже закохана в Елейну, бо вона навчала її деякий час. Згодом почала працювати в об'єднаній магічній академії. Відьомське ім'я — Вугільна відьма.

 Сею — Куросава Томойо (Japanese)

Шейла (, Сіра) — вчителька Сая, працює у об'єднаній магічній академії. Відьомське ім'я — Відьма ночі.

 Сею — Хікаса Йоко

Перелік томів ранобе 
Банобе було створене Сіраїсі Дзьоґі 1 наразі налічує 16 томів.

Перелик томів манґи 
Манґу за авторствім Нанао Іцукі було розпочато створювати 29 листопада 2018. Наразі вона наличуе три томи.

Перелик серій аніме 
Екранизацію раное було анонсовано студією C2C 19 жовтня 2019. Режисерім став Кубоока Тосіюкі,

Примітки

Посилання 
  
 Ранобе на сайті Anime News Network

Аніме та манґа про відьом
Сьонен